Ferrovial (entreprise algérienne)
 Ferrovial (entreprise espagnole)